Odøling – abitanti di Nord-Odal
Odøling – abitanti di Sør-Odal